Guatemala deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1952 i Helsingfors, men deltog ikke igen før sommer-OL 1968 i Mexico by. Nationen har siden deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. Guatemalas hidtil eneste deltagelse i vinterlege var i 1988 i Calgary. Guatemala vandt sin første medalje under sommer-OL 2012 i London.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Guatemalas OL-statistik  på Sports-reference.com

Guatemala ved sommer-OL
Guatemala ved vinter-OL
OL